Aari ist der Name:

 eines ostafrikanisches Volkes, siehe Aari (Volk)
 einer Sprache, siehe Aari (Sprache)
 eines Guts in Estland, deutsch Ari, siehe Aari (Estland)